Жувентус () — название ряда бразильских футбольных клубов.

 Клуб Атлетико Жувентус () — футбольный клуб из города Сан-Паулу, основан 20 апреля 1924 года.
 Атлетико Клуб Жувентус () — футбольный клуб из города Риу-Бранку штат Акри, основан 1 марта 1966 года.
 Гремио Эспортиво Жувентус () — футбольный клуб из города Жарагуа-ду-Сул штат Санта-Катарина, основан 1 мая 1966 года.
 Ассосиасан Атлетика Жувентус Минасновенсе () — футбольный клуб из города Минас-Новас штат Минас-Жерайс.

См. также 
 Ювентус — итальянский футбольный клуб из Турина.
 Жувентуде — бразильский футбольный клуб из города Кашиас-ду-Сул.